Velvet Darkness They Fear (c англ. «Бархатной тьмы они боятся») — второй альбом норвежской метал-группы Theatre of Tragedy. Был выпущен в 1996 году на лейбле Massacre Records. Всего было продано свыше 125 тысяч копий альбома.

В 1997 году Velvet Darkness They Fear был переиздан компанией Century Media. На японском издании присутствует бонус-трек «A rose for the dead».

Музыка альбома является продолжением фирменного готик-метала группы, стиль которого был заложен в их дебютном альбоме. Пятая композиция «And When He Falleth», включает в себя часть диалога между Джейн Эшер и Винсентом Прайсом из фильма «Маска Красной смерти».

Список композиций

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Theatre of Tragedy
 

Альбомы Theatre of Tragedy
Альбомы Massacre Records